В разных областях математики примитивный многочлен может означать:
 В теории чисел и теории полей примитивный многочлен — это минимальный многочлен примитивного элемента поля  для положительного целого числа m.
 В алгебре примитивный многочлен — это всякий многочлен , где  — ассоциативно-коммутативное кольцо с однозначным разложением на множители, коэффициенты которого не имеют нетривиальных общих делителей.